A láthatatlan kéz címmel az alábbi művek ismeretesek:
 A láthatatlan kéz, Agatha Christie regénye
 A láthatatlan kéz, film, 1985

Láthatatlan kéz
 Láthatatlan kéz,közgazdasági fogalom
 Láthatatlan Kéz, kitalált űrhajó a George Lucas által megalkotott Csillagok háborúja univerzumban